«Сандерленд» () — английский футбольный клуб, был основан в 1879 году под названием Sunderland & District Teachers Association Football Club. В 1885 году клуб стал профессиональным. Первое чемпионство «Сандерленд» выиграл в сезоне 1891/92, уже на второй год после вхождения в Футбольную лигу. Команда выиграла три чемпионства за четыре года: в 1892, 1893 и 1895 (в 1894 «Сандерленд» занял второе место). В сезоне 1901/02 «Сандерленд» стал чемпионом в четвёртый раз. В сезоне 1912/13 клуб мог сделать золотой дубль (впервые в своей истории). «Сандерленд» выиграл чемпионат, но в финале Кубка проиграл 1:0 «Астон Вилле». Следующий успех к клубу пришёл только в сезоне 1935/36, когда в шестой раз был выигран чемпионат и впервые Суперкубок Англии. В следующем сезоне 1936/37 «Сандерленд» впервые выиграл Кубок Англии, обыграв в финале «Престон Норт Энд». В сезоне 1957/58 «Сандерленд» впервые вылетел из высшего английского дивизиона, проведя в нём беспрерывно 68 сезонов. Следующий трофей «Сандерленд» выиграл только в сезоне 1972/73, обыграв в финале Кубка Англии «Лидс Юнайтед» 1:0. В 1985 году команда вышла в финал Кубка Лиги, однако уступила «Норвич Сити» 0:1. В сезоне 1986/87 «Сандерленд» впервые вылетел в третий дивизион. Но уже в следующем году под руководством тренера Лоури Макменеми вернулся во второй дивизион. В образовавшуюся вместо Первого дивизиона Премьер-лигу «Сандерленд» впервые вышел в сезоне 1996/97. В сезоне 1998/99 «Сандерленд» выиграл новый Первый дивизион, набрав 105 очков, что было рекордом до сезона 2005/06, когда «Рединг» набрал 106. В сезоне 2005/06 «Сандерленд» установил антирекорд Премьер-лиги, набрав всего 15 очков (уже в сезоне 2007/08 «Дерби Каунти» набрал всего 11 очков)

Чемпионат Англии «Сандерленд» выигрывал 6 раз (5 раз занимал второе место и 8 раз третье), Кубок Англии — дважды (ещё дважды проигрывал в финалах), Суперкубок Англии — три раза (включая Суперкубок Шерифа Лондона), один раз играл в финале Кубка Лиги. В европейских соревнованиях «Сандерленд» участвовал один раз: дошёл до второго раунда Кубка кубков. В таблице представлено краткое описание всех сыгранных клубом сезонов во всех официальных соревнованиях первых команд и лучшие бомбардиры команды в каждом сезоне.

Список сокращений 

 М = Количество матчей
 В = Количество выигрышей
 Н = Количество ничьих
 П = Количество проигрышей
 З = Забито голов
 П = Пропущено голов
 Очки = Количество очков
 Место = Итоговое место

 ФЛ = Футбольная Лига
 1 Див = Первый дивизион
 2 Див = Второй дивизион
 3 Див = Третий дивизион
 ПЛ = Премьер-лига
 ЧемШ = Чемпионшип

 Дискв.= Дисквалифицирован
 Кв. Р= Квалификационный раунд
 Гр = Групповой раунд
 Р1 = 1-й раунд
 Р2 = 2-й раунд
 Р3 = 3-й раунд
 Р4 = 4-й раунд

 Р5 = 5-й раунд
 1/4 = четвертьфинал
 1/2 = полуфинал
 1/4С = четвертьфинальная стадия
 Ф = Финалист
 П = Победитель

При смене дивизиона он выделялся жирным
Игроки выделенные жирным стали лучшими бомбардирами дивизиона в сезоне.

Описание сезонов

Примечания 
 A.  Кубок Лиги разыгрывается с сезона 1960-61
 Б.  Сандерленд был дисквалифицирован за «профессионализм» после выигрыша в переигровке третьего раунда у Миддлсбро 4:2 (по заявлению Миддлсбро, Сандерленд платил трём своим игрокам)
 В.  Из-за участия в матчах незарегистрированного игрока (это был Нед Доиг) с Сандерленда сняли 2 очка.
 Г.  В Футбольной лиге с 1892 года появился второй дивизион. В Футбольную лигу добавили 2 лучшие команды из Футбольного Альянса и переименовали в Первый Дивизион.
 Д.  Сандерленд сохранил своё место в Первом Дивизионе успешно выступив в переходном турнире. Результаты матчей переходного турнира: Сандерленд — Ноттс Каунти 0:0, 0:1, Сандерленд — Ньютон Хит 2:0, 0:0.
 Е.  Суперкубок Шерифа Лондон — футбольный турнир в Англии, проводившийся с 1898 года по 1907 (был заменён на Суперкубок Англии). Последним победителем стал Ньюкасл Юнайтед.
 Ж.  Холли стал лучшим бомбардиром Первого Дивизиона вместе Гарри Хамптоном и Дэвидом МакЛином из Астон Виллы и Шеффилд Уэнсдей соответственно.
 З.  Клубный рекорд по забитым голам за один сезон.
 И.  Суперкубок Англии был впервые разыгран в 1908 году. Сначала он разыгрывался сразу после окончания сезона, позже в — сентябре или октябре. С 1959 года матч играется в августе, перед началом сезона
 К.  Сезон 1939-40 был остановлен в сентябре и все результаты аннулированы. Показатели Сандерленда на момент остановки: В1 Н0 П2 З6 П7 Очки2
 Л.  Кубок Англии разыгрывался в сезоне 1945-46, но чемпионаты Футбольной Лиги возобновились только со следующего сезона.
 М.  Сандерленд квалифицировался в Кубок Кубков, выиграв Кубок Англии в 1973 году. Во втором раунде после домашней победы 2:1 на португальским Спортингом, Сандерленд на выезде проиграл 2:0 и прекратил выступления в турнире
 Н.  С сезона 1981-82 за победу начисляется три очка.
 О.  В финале на старом Уэмбли проиграли Норвич Сити 1:0.
 П.  Вылетели, уступив в плей-офф Джиллингему (поражение на выезде 2:3, домашняя победа 4:3). Сандерленд впервые опустился в третий дивизион
 Р.  Сандерленд проиграл в финале плей-офф Суиндон Таун 1:0. Однако в первый дивизион Суиндон не допустили из-за незаконных платежей в закончившемся сезоне
 С.  После появления Премьер-Лиги второй уровень Футбольной лиги стал называться «Первый дивизион»
 Т.  В финале плей-офф после ничьи 4:4 в основное и дополнительное время с Чарльтоном Сандерленд уступил по пенальти 6:7
 У. В полуфинале плей-офф уступили Кристал Пэлас 2:3 (в гостях), 2:1 (дома; по пенальти 4:5)
 Ф.  В сезоне 2004-05 Первый дивизион был переименован в Чемпионшип.

Ссылки 
Общие
 
 Все статистические данные для сезонов и бомбардиров взяты с соответствующих страниц сайта 

Другие

 
Сандерленд